Pont-la-Ville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pont-la-Ville, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Pont-la-Ville, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,